Полуденный выстрел — существующая в Севастополе, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Кронштадте традиция отмечать полдень выстрелом из артиллерийского орудия. 

В Петербурге он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, что предусмотрено статьёй 8 Устава Санкт-Петербурга.

История 

С лета 1703 года пушка на Государевом бастионе Петропавловской крепости сообщала о начале и прекращении работ. Уже в 1704 году на Государевом бастионе под пушечный залп поднимали и опускали флаг, который был поднят «от пробития утренней зари до вечерней». Позднее с крепостного вала Адмиралтейства пушка стала оповещать о подъёме воды в Неве во время наводнений.

Впервые в истории ежедневный полуденный выстрел из пушки стал производиться в Севастополе и Николаеве в 1819 году по приказу командующего Черноморским флотом адмирала А. С. Грейга в качестве сигнала, по которому сверялись и устанавливались корабельные, церковные и адмиралтейские часы. В 1865 году к этой традиции присоединился Петербург, в 1872 — Кронштадт, в 1889 — Владивосток.

Севастополь 
В Севастополе холостой выстрел производится на Северной стороне с исторической береговой батареи № 2, прилегающей к Константиновскому форту. Там установлена 85-мм морская пушка, которая и производит «полуденный выстрел». За техническое состояние орудия, доставку боеприпасов и хронометраж стрельбы отвечает орудийный расчёт из состава артиллерийского полка Черноморского флота. Традиция несколько раз прерывалась по разным причинам. Последний раз она возобновлена в 2016-м году на тот момент командующим Черноморским флотом адмиралом А. В. Витко.

Санкт-Петербург 
а над Невой впервые был произведён пушечный выстрел со двора Адмиралтейства точно в полдень. Осенью 1872 года сигнальную пушку перенесли в Петропавловскую крепость.

С июля 1934 года традиция полуденного выстрела была отменена. Но в связи с празднованием 250-летия города с 23 июня 1957 года вновь стали производить полуденный выстрел. С 1958 года на Нарышкином бастионе находились две 152-мм гаубицы М-10 образца 1938 года; в апреле 2002 их заменили по причине исчерпания запаса зарядов. До 23 июня 2009 года выстрел производился из 152-мм гаубицы-пушки образца 1937 года (МЛ-20).

В настоящее время (2022 год) на Нарышкином бастионе для производства сигнального выстрела установлены две гаубицы Д-30 калибром 122 мм 1975 и 1979 годов выпуска. Их обслуживают два человека. Долгое время ответственными за сигнальные орудия были военнослужащие Ленинградского военного округа. Сейчас же орудия переданы в ведение РОСТО, а в их расчёт входят сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга, отставные военные. Они носят военно-морскую форму.

Выстрел производит одно орудие, второе является запасным. В исключительных случаях выстрел производится одновременно из двух орудий.

В 1987 году сигнальные орудия произвели один за другим 21 залп, салютуя крейсеру «Аврора», шедшему из доков после ремонта к месту своей стоянки. В марте 1988 года дополнительный выстрел прогремел в 14 часов 20 минут, оповестив о появлении на свет 5-миллионного жителя города. Пушка также делала неурочные выстрелы в 1998 году в день доставки в Петропавловскую крепость останков царской семьи, а затем в день их захоронения. Одновременным выстрелом сразу из двух орудий в полночь Санкт-Петербург встретил 2001 год (наступление XXI века и 3-го тысячелетия).

Право произвести полуденный выстрел время от времени предоставляется почётным гражданам Санкт-Петербурга и высоким гостям города.

С 14 июня 2009 года традиция полуденного выстрела возобновлена в Севастополе (с Константиновского равелина), с 12 июня 2016 года — во Владивостоке (на Корабельной набережной).

См. также 
 Часовая пушка
 Адмиральский час
 Полуденная пушка (Гонконг)

Примечания

Ссылки 

 Залп по Петербургу
 Сегодняшний выстрел из пушки Нарышкина бастиона был особенным
 Об истории полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости (НТВ, 27.05.2021)

Традиции
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость
Полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости